Ирты́шская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Иртышская улица — улица в Астрахани.
 Иртышская улица — улица в Бийске.
 Иртышская улица — улица во Владивостоке.
 Иртышская улица — улица в Волгограде.
 Иртышская улица — улица в Воронеже.
 Иртышская улица — улица в Грозном.
 Иртышская улица — улица в Казани.
 Иртышская улица — улица в Калининграде.
 Иртышская улица — улица в Кемерово.
 Иртышская улица — улица в Красноярске.
 Иртышская улица — улица в Кургане.
 Иртышская улица — улица в Новосибирске.
 Иртышская улица — улица в Оренбурге.
 Иртышская улица — улица в Самаре.
 Иртышская улица — улица в Саратове.
 Иртышская улица — улица в Симферополе.
 Иртышская улица — улица в Томске.
 Иртышская улица — улица в Тюмени.
 Иртышская улица — улица в Улан-Удэ.
 Иртышская улица — улица в Хабаровске.
 Иртышская улица — улица в Челябинске.
 Иртышская улица — улица в Чите.

Украина 
 Иртышская улица — улица в Краматорске.

См. также 
 Иртышский переулок
 Иртышский проезд